Manuel Seoane (Piñeiro, 19 de março de 1902 - Quilmes, 21 de agosto de 1975) foi um futebolista que atuou como atacante e, também, um treinador de futebol argentino.

Carreira 
Pela Seleção Argentina, disputou 19 partidas entre 1924 e 1929, marcando 14 gols; esteve em quatro edições do campeonato sul-americano de futebol (atual Copa América), sendo campeão em 1925 - também foi o artilheiro do torneio com 6 gols-, 1927 e 1929.

Treinador 
Mais tarde, foi o técnico dos argentinos nos sul-americanos de 1935 e 1937, sendo que deste último seriam novamente campeões.

Títulos

Como jogador
Independiente
Campeonato Argentino (2): 1922 e 1926

Seleção Argentina
Copa América (3): 1925, 1927 e 1929

Como treinador
Seleção Argentina
Campeonato Sul-Americano de 1937

Referências

Futebolistas da Argentina
Treinadores de futebol da Argentina
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Treinadores da Seleção Argentina de Futebol